Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2009 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Sania Mirza in Mahesh Bhupathi sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadli.
{|
|
  Cara Black /  Leander Paes (Drugi krog)
  Zi Yan /  Mark Knowles (Drugi krog)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (Prvi krog)
  Liezel Huber /  Jamie Murray (Drugi krog)''
|
<ol start="5">
  Alona Bondarenko /  Andre Sa'' (Prvi krog)
  Kveta Peschke /  Pavel Vizner'' (Prvi krog)
  Anabel Medina Garrigues /  Tommy Robredo'' (Polfinale)
  Katerina Bondarenko /  Jordan Kerr'' (Polfinale)
|}

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornja polovica

Spodnja polovica

Mešane dvojice
2009